La Plataforma Antirepressiva de Barcelona és una organització política formada per col·lectius, represaliats i solidaris a títol individual. Proposen "coordinar de manera unitària la resposta als embats repressius de l'Estat espanyol així com de la Generalitat de Catalunya".

Reivindiquen un programa de mínims "per a la unitat d'acció":

 Amnistia total i llibertat immediata per als presos malalts. Ampli indult per a presos socials
 Retorn dels exiliats
 Derogació de totes les lleis repressives
 Sobreseïment i anul·lació de tots els processos oberts per causes polítiques i socials. Devolució de les sancions administratives
 Dissolució de l'Audiència Nacional. Tancament dels centres d'internament per a estrangers (CIEs)
 Dret a l'autodeterminació
 Erradicació de la tortura i el maltractament als detinguts. Càstig exemplar per als torturadors
 Veritable memòria històrica

L'any 2022 van tindre lloc diferents assemblees, reunions organitzatives i trobades amb una crida a organitzar la solidaritat de forma unitària. El mes de juny es va anunciar la creació de la Plataforma. És habitual als seus missatges públics la menció a l'amnistia total com "eix fonamental per construir la unitat d'acció antirepressiva", així com a la solidaritat no selectiva: "no podem fer distincions ideològiques o entre innocents i culpables ni tampoc segons els mètodes de lluita emprats."

Entre altres accions, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona va impulsar la tradicional marxa de torxes per Nadal, així com campanyes de suport a represaliats i presos polítics. També van impulsar la campanya "Tombem les lleis repressives".

Referències 

Entitats antifeixistes
Entitats de Barcelona